Шоа (провинция) — провинция (с 1974 — регион) Эфиопии до 1987 года, когда она была разделена на 4 административных района: Восточная, Западная, Северная и Южная Шоа. Они просуществовали до 1991 года. Исторически соответствует стране Шоа.

 Шоа (Shoa) — ежемесячный женский журнал в Пакистане
 Шоа ( Ha-Shoah «бедствие, катастрофа») — термин, употребляемый евреями вместо термина «Холокост».
 Шоа («богатый, щедрый, честный») — город или область, упоминаемые в Ветхом Завете () среди областей Южной Месопотамии (Халдеи или Вавилонии).
 «Шоа» — фильм Клода Ланцмана 1985 года.
 Арабы-шоа (шува, шаамба, баггара) — народ в северо-восточной Нигерии (восточнее Майдугури, 100 тыс.), Чаде (810 тыс.),Камеруне (в нижнем течении реки Шари и около г. Ерва — 50 тыс.) и Судане.
 Шоа — диалект арабов-шоа.
Сокращения
 ШОА — шнековый обогатительный агрегат.
 ШОА или ШОАБ — шариковая авиационная бомба (шариковая авиабомба).